Prise de Cadix en 1596 par les Anglais pendant la Guerre anglo-espagnole.
 Bataille de Cadix en 1625, échec de la prise de Cadix par les troupes anglo-hollandaises.
 Bataille de Cadix en 1640, victoire navale française sur l'Espagne.
 Bataille de Cadix en 1656, victoire navale anglaise sur l'Espagne.
 Bataille de Cadix en 1702, victoire navale de l'Espagne contre l'Angleterre et les Provinces-Unies.
 Siège de Cadix (1810-1812)

Voir aussi 
 Première expédition de Drake en 1587, raid et incendie de 37 navires espagnols.

Cadix